«Полночная смена» () — американский телевизионный фильм 1996 года, режиссёра Бетти Томас, основанный на одноимённой книге журналиста The New York Times Билла Картера. Премьера картины состоялась 24 февраля 1996 года на кабельном телеканале HBO.

Сюжет 
В 1991 году в ходе презентации программной сетки NBC ведущий программы «Сегодня вечером» Джонни Карсон неожиданно для всех заявляет о завершении карьеры через год. На его должность претендует приглашённый ведущий Джей Лено и Дэвид Леттерман, чья программа выходит сразу после Карсона в 0:30. Общественное мнение убеждено, что именно Леттерман будет преемником, но руководство телеканала считает Лено более популярным для этого временного слота и более договороспособным.

Менеджеру Лено Хелен Кушник удаётся застолбить место ведущего «Сегодня вечером», хотя сам Лено не в восторге от её грубых и жёстких методов работы. В то же время он остаётся лояльным, ибо считает её ответственной за все его успехи и помнит о своём обещании заботиться о ней после смерти её супруга. Сама Кушник советует своему подопечному продолжать шутить, оставив её всю деловую составляющую.

По условиям контракта Лено получает гонорар в 7 млн долларов, а Кушник будет продюсировать программу. В то же время она добивается от продюсеров NBC сохранять эту сделку в тайне, выход программы запланирован на следующей недели после последнего выступления Карсона. Сам Леттерман всё ещё верит в то, что именно он будет вести «Сегодня вечером». Продюсеры NBC имеют и собственный резон: в случае Лено производить шоу будет телеканал, в то время как Леттерман настаивает на сохранении за собой всех прав на программу.

Деловой стиль Кушник злит руководство телеканала, её коллег и потенциальных гостей, а сама она доходит до вмешательства в сетку расписания программ и функционирование программы. Топ-менеджмент NBC ставят Лено перед фактом: Кушник в любом случае будет уволена, а если он поддержит своего продюсера — то и он тоже. Кушник выгоняют из калифорнийской студии NBC и запрещают её больше появляться там. Она просит Джейя выполнять обещание и позаботиться о ней и её дочери, однако комик разозлён на неё из-за угрозы потерять работу своей мечты и организацию ею утечки в прессу информации о скором уходе Карсона, что и могло сподвигнуть последнего. В дальнейшем Лено удаётся подслушать переговоры руководства NBC и её главного акционера General Electric о возможном сохранении Дэвида Леттермана в качестве ведущего.

Видя не лучший настрой руководства телеканала, Леттерман нанимает известного голливудского агента Майкл Овиц, который обещает: все национальные телесети предложат Леттерману стать ведущим собственного шоу в 23:30. В рамках этого они проводят встречи с телесетями ABC, CBS, FOX и кинокомпаниями Columbia и Touchstone. После этого Леттерман всё равно лелеет надежду вести Сегодня вечером, но продюсер программы Сегодня вечером/Сегодня ночью Питер Лассали раскрывает ему истинное положение дел. Телеведущий решает по совету продюсера получить совет от Карсона. Мэтр сразу оговаривает, что не может брать ответственность за чужую судьбу, но в подобной ситуации лично он ушёл бы с NBC. После этого Лететрман принимает предложение CBS вести собственное шоу по более выгодному контракту (7-12 млн долларов в год). Вместе со своими соратниками он смотрит в офисе NBC официальную презентацию Лено в качестве ведущего «Сегодня вечером», после чего покидает здание и по нью-йоркским улицам уходит в офис CBS.

Программы Лено и Леттермана начинают выходить в 23:30. Изначально превосходство по рейтингам имеет Леттерман, но позже Лено удаётся застолбить лидерство за своим шоу. В финальных титрах поведано о дальнейшей судьбе ряда героев фильма.

Награды и номинации 
Премия «Золотой глобус»-1997:
 Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме — Кэти Бэйтс (награда)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Телефильмы 1996 года
Фильмы Бетти Томас
Трагикомедийные фильмы США
Докудрамы
Фильмы на английском языке
Фильмы о телевидении
Фильмы HBO Films